

Persone
 Alessandro Bazan (1966) – pittore e docente italiano
 Álvaro de Bazán (1526-1588) – militare spagnolo, uno dei comandanti nella battaglia di Lepanto
 Álvaro de Bazán (1571-1646) – generale italiano, figlio dell'omonimo militare spagnolo
 Ciro Manuel Alegría Bazán (1909-1967) – scrittore, giornalista e attivista politico peruviano
 Daniel Ruiz-Bazán, soprannominato Dani (1951) – ex calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Emilia Pardo Bazán (1851-1921) – scrittrice spagnola
 Enrico Bazan (1864-1947) – generale e politico italiano
 Ernesto Bazan (1959) – fotografo italiano
 Francisco Bazán (1980) – ex calciatore peruviano, di ruolo portiere
 Giuseppe Campi Bazan (1817-1885) – politico italiano
 Gonzalo Bazán (1989) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Javier Moreno Bazán (1984) – ciclista su strada spagnolo
 Jorge Alberto Guasch Bazán (1961) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Jorge Bazan (1971) – ex calciatore andorrano, di ruolo attaccante
 Jorge Bazán (1991) – calciatore peruviano, di ruolo centrocampista
 Pietro Bazan (1915-1974) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Verónica Linares Bazan, nota con lo pseudonimo di Rebeca Linares (1983) – attrice pornografica spagnola

Altro
 Classe Álvaro de Bazán – serie di fregate antiaeree dell'Armada Española (Marina da guerra spagnola)
 Don Cesare di Bazan – film del 1942 diretto da Riccardo Freda
 Empresa Nacional Bazán – società statale spagnola nel settore delle costruzioni navali militari